El municipio de East Deer (en inglés: East Deer Township) es un municipio ubicado en el condado de Allegheny en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 1362 habitantes y una densidad poblacional de 227.6 personas por km².

Geografía 
El municipio de East Deer se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $30 078 y los ingresos medios por familia eran $38 839. Los hombres tenían unos ingresos medios de $28 894 frente a los $24 792 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $17 108. Alrededor del 7.9% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Allegheny